„Дядо Иван“ е митологизираният образ на освободителката Русия, в колективното съзнание на българския народ под османска власт появил се през Възраждането. Днес този образ е една от основните идеологически тези на русофилството в България.

Идеологически фундамент 
Крайъгълен камък на този общонароден и събирателен израз е концепцията за Трети Рим, изкристализирала след завоюването на българските земи от османците. Исторически отгласен тътен от събитията са личностите на търновския митрополит Дионисий Рали, който лично носи в Москва през 1591 г. томоса за утвърждаването на РПЦ за пета в диптиха на мястото на старата и несъществуваща вече Търновска патриаршия.  Друга колосална фигура от периода на така наречения султанат на жените, която е също така с особен принос за легендарното утвърждаване в масовото съзнание на фигурата на дядо Иван, е на магната Михаил Кантакузин Шейтаноглу. Архонтът на Константинопол успява да подсигури признание на царския титул за своя далечен роднина и братовчед Иван Грозни, с който двамата имали общи предходници и родственици в лицето на Палеолозите и императрица Елена Драгаш, последната родом и с произход от Константиновата земя, т.е. от тази на Константин Драгаш. Този факт много добре се знаел на царско ниво в Москва, понеже както съобщава Йордан Иванов, през 1586 г. от цар Фьодор Иванович била приета и царски надарена църковна делегация от три български манастира - от Осоговския манастир, от Благовещенския манастир в Коласия, т.е. днешния кв. Колуша на Кюстендил, и от Билинския манастир край Трън.

Исторически корени 
Според Йордан Трифонов (1908 г.), митичният образ на „дядо Иван“ произлиза от аналогии с Иван III или Иван IV. „История на България“ (1954 г.) свързва появяването на легендата за „дядо Иван“ с женитбата на Иван III за племенницата на последния византийски император – София Палеологина, през 1472 г. Чрез този брак Иван III формално получава по сватовска линия историческото право (посредством Restauratio imperii и Translatio imperii) да се възкачи на трона на вече несъществуващата Византийската империя (завладяна от османците през 1453 г.) и също така моралното задължение да освободи балканските народи от чуждоземните нашественици.

Съвременна интерпретация 
Съвременната интерпретация на образа на „Дядо Иван“ е една от основните идеологически тези на русофилството в България. През 2011 г. ученикът от 10Б клас на СОУ „Васил Левски“ – Троян Тони Димитров Дудев, печели първото място в конкурса за разработки за проникването на българската духовност в руската култура и на руската духовност в българската, с очерка си за „Дядо Иван“. В разработката си десетокласникът се позовава на автентични записки на неговия прадядо Иван Дочев, който е бил активен участник във Втората световна война и боевете край река Драва. Тони Дудев получава официалната си награда в конкурса „Не се гаси туй, що не гасне“ на тържествена церемония, проведена от Национално движение „Русофили“ на 11 юни 2011 г. в Националния военноисторически музей в София.

Вижте също 
 Братушка

Източници 

История на България
Култура на България
Руско царство
Османистика
Български изрази
Кирилометодиевистика